— манга Тэцуро Касахары, созданная совместно с Макото Тэдзукой и Масами Юки. Является приквелом манги Осаму Тэдзуки Astro Boy и описывает события до рождения Астробоя (Атома). Публикуется с 1 декабря 2014 года в журнале Monthly Hero’s издательством Shogakukan и к декабрю 2019 года насчитывает 11 томов. Аниме-адаптация транслировалась с 15 апреля по 8 июля 2017 года.

Сюжет 
Два вундеркинда — Уматаро Тэмма и Хироси Отяномидзу — потратили уйму времени на исследования роботов. Тэмма желает сделать богоподобное существо, Отяномидзу же хочет создать друга. В конце концов они совместно разрабатывают A106. Теперь перед ними стоит вопрос, кем станет робот.

Персонажи 

 Сэйю: Юити Накамура

 Сэйю: Такума Тэрасима

 Сэйю: Юки Иноуэ

 Сэйю: Такахиро Сакураи

 Сэйю: Микако Комацу

 Сэйю: Аянэ Сакура

 Сэйю: Кэнго Каваниси

 Сэйю: Нобуо Тобита

 Сэйю: Ёсино Нандзё

Медиа-издания

Манга 
Манга Тэцуро Касахары начала публиковаться в журнале Monthly Hero’s издательством Shogakukan 1 декабря 2014 года. Макото Тэдзука и Масами Юки ответственны за редакционный контроль и дизайн; работа над созданием манги осуществляется при участии Tezuka Productions. Первый том в формате танкобона вышел 5 июня 2015 года. Всего к 5 декабря 2019 года было выпущено 11 томов.

Список томов

Аниме 
Аниме-адаптация была анонсирована 1 июня 2016 года в Monthly Hero’s. Производством занимались студии OLM, Inc., Production I.G и Signal.MD под руководством режиссёров Кацуюки Мотохиро и Тацуо Сато. Сценарист — Дзюнъити Фудзисаку, дизайнер персонажей — Такахиро Ёсимацу, композитор — Нориюки Асакура. Дизайн механизмов разработан Синобу Цунэки, Ёсихиро Исимото и Синъити Миядзаки. Аниме транслировалось с 15 апреля по 8 июля 2017 года.

Открывающей композицией сериала является  в исполнении музыкального дуэта After the Rain; закрывающую композицию под названием  исполняет Ёсино Нандзё.

Список серий

Критика 
Рецензент сайта THEM Anime Reviews Аллен Муди отметил, что, в то время как большинство приквелов и сиквелов лишь эксплуатируют оригинальные произведения, Atom: The Beginning вдыхает новую жизнь в идеи Осаму Тэдзуки. Также он похвалил работу за интересных персонажей и красочный визуальный стиль. Муди дал аниме оценку 5 из 5. В свою очередь, обозреватель портала The Fandom Post Крис Беверидж, поставивший аниме оценку C, счёл концовку заурядной и предположил, что создатели сами не знали, какой она должна быть. К достоинствам он отнёс хорошее качество анимации и её стилистику в целом.

Примечания

Ссылки 
 Страница манги на сайте Monthly Hero’s
 Официальный сайт аниме

Astro Boy
OLM
Production I.G